Айше Султан — перша дружина османського султана Мурада IV
 Айше Махзіба Султан — третя дружина османського султана Мурада IV
 Айше Султан — османська принцеса, дочка османського султана Мурада III
 Айше Хюмашах Султан — старша дочка Рустема Паші і Міхрімах Султан
 Хасекі Айше Ханим Султан — перша дружина султана Османа II
 Айше Султан — дочка османського султана Абдул-Гаміда II
 Айше Султан — дочка шехзаде Баязида від невідомої наложниці, внучка Сулеймана I